STQ steht für:
 Société des traversiers du Québec, Fährunternehmen in der kanadischen Provinz Québec
 St. Marys Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von St. Marys (Pennsylvania), Pennsylvania

Stq steht für:
 Saterfriesische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Saterfriesen und die letzte verbliebene Varietät der ostfriesischen Sprache

Abkürzung